Sozialmuseum steht für:

Musée social, das vom Comte de Chambrun 1894 gegründete Sozialmuseum in Paris
Schweizerisches Sozialmuseum, das von Paul Pflüger 1916 gegründete Museum in Zürich